Čubura je lahko:
 Čubura, Merošina (Srbija)
 Čubura, Ražanj (Srbija)